5-й выпуск  Тура Зеландии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Зеландия. Гонка прошла 9 июня 2012 года в рамках Европейского тура UCI 2012. Победу одержал южноафриканский велогонщик Рейнардт Янсе ван Ренсбург из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 18 команд: 2 команды категории UCI ProTeam, 6 проконтинентальных и 10 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 141 гонщик. До финиша доехали 50 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Тур Зеландии 2012 на FirstCycling
 
 
 
 

2012 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2012 году
Июнь 2012 года